Een vergaderstuk, zie Hamerstuk (vergadering)
Een bouwconstructie, zie Hamerstuk (bouw)